Freistein  steht für:
 Freistein, deutscher Name von Podhradí nad Dyjí
Freistein bei Attiswil, Menhir
Freistein (Knäpper), Steinbrocken, siehe: Knäppersprengen
Siehe auch:
 Freystein
 Freienstein